Bethlehem puede referirse a las siguientes localidades:

 Bethlehem, la ciudad de Belén, en Cisjordania (Palestina),
 Bethlehem, en Arkansas (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Carolina del Norte (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Connecticut (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Florida (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Georgia (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Indiana (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Kentucky (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Nuevo Hampshire (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Nueva York (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Pensilvania (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Virginia Occidental (Estados Unidos).
 Bethlehem, en Tauranga (Nueva Zelanda).
 Bethlehem, en Groninga (Países Bajos).
 Bethlehem, en Carmarthenshire, Gales (Reino Unido).
 Bethlehem, en la provincia del Estado Libre (Sudáfrica).
 Bethlehem, en Bümpliz-Oberbottigen, Berna (Suiza).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes instituciones religiosas:
 La Capilla Bethlehem, en Praga (República Checa).
 La Diócesis episcopaliana de Bethlehem, en Pensilvania (Estados Unidos).

También, en música, puede referirse a:
 Bethlehem, drama coral de Rutland Boughton (1915).
 Bethlehem Records, sello discográfico de jazz.
 Bethlehem, banda de black metal y dark metal.
 Bethlehem, álbum musical de la banda del mismo nombre.
 Bethlehem, grupo de música cristiana.

Además, puede hacer referencia a:
 El meteorito Bethlehem, Nueva York (1859).
 Bethlehem Steel Corporation, acería estadounidense.